

Patronyme 
Samuel Hall peut désigner :
 Samuel Hall (1937-2914), plongeur américain ;
 Samuel Carter Hall (1800-1889), journaliste britannique.

Oeuvre 

 Samuel Hall, chanson d'Alain Bashung.

Voir aussi 
 Sam Hall (1953), nouvelle de science-fiction de Poul Anderson